Скориченко — фамилия:

 Скориченко, Владимир Иванович (1943—2000) — советский футболист.

Двойная фамилия
 Скориченко-Амбодик, Григорий Григорьевич (1858—1928) — русский историк медицины.

См. также 
 Скопиченко